Labyrint, eller Labyrinth, kan syfta på:

 Labyrint –  ett system av gångar som ofta förgrenar sig och korsar varandra, avsett att förvirra och att vilseleda den som färdas i den
 Labyrint (fornminne) – en säregen typ av fornlämning som är känd från flera perioder, kulturer och områden
 Labyrint (sång) – en sång av Per-Erik Hallin från 1984
 Labyrinth (brädspel) – ett brädspel för 2-4 spelare från 1986
 Labyrintspel – ett klassiskt kul- och sällskapsspel
 Labyrinth (datorspel) – ett äventyrsspel från LucasArts
 Labyrint (film, 1986) – en amerikansk film från 1986
 Labyrinth (musikalbum) – films soundtrack
 Labyrint (musikalbum) – ett album av det svenska punkbandet Radioaktiva Räker från 1983
 Labyrinth (musikalbum av Fleshgod Apocalypse) – ett musikalbum av det italienska symfonisk technical death metal-bandet Fleshgod Apocalypse
 Labyrint (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2007
 Labyrint (film, 2009) – en tjeckisk film från 2009
 Labyrinth (musikgrupp) – en italiensk musikgrupp
 Labyrint (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Labyrint (TV-serie 2012) – en svensk tv-serie från våren 2012 i SVT

Geografi

Antarktis 

 Labyrinth (platå),

Egypten 

 Pyramid of Hawara, pyramid, Faijum,

Se även
 Labyrinten – flera betydelser

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar